Čechovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Čechovice (Prostějov), Ortsteil von Prostějov, Okres Prostějov
 Čechovice (Velký Týnec), Ortsteil von Velký Týnec, Okres Olomouc

Siehe auch:
 Czechowicz